Сен-Ренан () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Брест, центр одноименного кантона. Расположена в 13 км к северо-западу от Бреста.

Население (2019) — 8 163 человека.

История 
Город назван в честь ирландского монаха Святого Ронана, который в V веке занимался распространением христианства в Бретани. В Средние Века, когда Брест был небольшой деревней, Сен-Ренан был процветающим городом. В 1276 году герцог Бретонский Жан I учредил здесь один из своих судов. До XVII века Сен-Ренан был местом проживания сенешаля, управлявшего окрестной территорией от имени сначала герцога, а затем короля Франции. В 1681 году король Людовик XIV перенес королевский суд в Брест, что привело к постепенном упадку Сен-Ренана.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам XVIII-XIX веков
 Фахверковый дом Кардинал XVI века
 Дом Жерар XVI века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 3,4 %
 промышленность — 6,3 %
 строительство — 7,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 44,9 %
 государственные и муниципальные службы — 37,6 %

Уровень безработицы (2018) — 8,3 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 23 670 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Сен-Ренана с 2014 года занимает Жиль Мунье (Gilles Mounier), член Совета департамента Финистер от кантона Сен-Ренан.  На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый блок победил в 1-м туре, получив 57,21 % голосов.

Культура 
Раз в два года в середине июля в Сен-Ренане проходит средневековый фестиваль

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Финистер